East Point kan syfta på:

Geografi

USA 

 East Point, Alabama, ort, Cullman County, 
 East Point, Georgia, ort, Fulton County, 

Robotskapade USAförgreningar